David Byrne (1905–1990) – irlandzki piłkarz
 David Byrne (ur. 1947) – irlandzki polityk
 David Byrne (ur. 1952) – australijski polityk
 David Byrne (ur. 1952) – amerykański muzyk szkockiego pochodzenia (Talking Heads)
 David Byrne (ur. 1960) – południowoafrykański piłkarz
 David Byrne (ur. 1961) – angielski piłkarz
 David Byrne (ur. 1979) – irlandzki piłkarz